Ar-Rafid – miejscowość w Libanie
 Ar-Rafid – miejscowość w Syrii